Уэсуги () — японская фамилия. Известные носители:
 Уэсуги (род)
 Уэсуги Кагэтора (1552—1579) — второй приемный сын Уэсуги Кэнсина.
 Уэсуги Кэнсин (1530—1578) — даймё, правивший провинцией Этиго.
 Уэсуги Харунори (1751—1822) — японский даймё, девятый правитель хана Ёнэдзава.